Урретабискайя () — имя собственное испанского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Урретабискайя, Аранча (род. 1947) — баскская писательница.
 Урретабискайя, Джонатан (род. 1990) — уругвайский футболист, правый фланговый атакующий полузащитник